Zuhr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hugo Zuhr (1895–1971), svensk konstnär
 Ingrid Zuhr (1905–2001), svensk konstnär
 Manne Zuhr (1893–1968), svensk jurist

Se även 
 Ibn Zuhr (1091–1162), arabisk läkare, verksam i Spanien

Tyska efternamn